Goss je priimek več znanih ljudi:
 Eleanor Goss, ameriška tenisačica
 John Goss, avstralski dirkač
 Kimberly Goss, ameriška pevka
 Leonard George Goss, novozelandski general
 Matthew Goss, avstralski kolesar